Альфа Этники 1980/1981 годов () — 45-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1980/1981
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1980 году
1981 год в Греции